Poppi kan syfta på:

 Poppi – ett flera hundra år gammalt kägelspel

Geografi

Italien 

 Poppi, Arezzo, kommun, Toscana, Province of Arezzo, 

Robotskapade Italienförgreningar